Лос Венадитос има више значења:

 Лос Венадитос (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Венадитос (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Венадитос, Блоке 721 (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику